A FIN vagy Fin a következőkre utalhat:

 Független Irodalmi Napok
 Forradalmi ifjúsági napok
 Finnország (ISO 3166-1 alpha-3-code: FIN)
 Finnair ICAO-kódja
 Federazione Italiana Nuoto, az olasz úszószövetség
 a Transmission Control Protocol (TCP) FIN csomagja.